Giuffria  (Джуфри́я) — американская хард-рок-группа, основанная в начале 1980-х годов   (после его ухода из группы ).

Музыкальный сайт AllMusic называет их «мелодичной хард-роковой группой 1980-х годов», схожей по стилю с пауэр-поповым / арена-хард-роковым стилем группы Journey.

Коллектив наиболее известен по хиту  с их дебютного альбома 1984 года . Альбом был успешен, но не особо (26 место в Billboard 200), а песня «Call to the Heart» поднялась в Горячей сотне «Билборда» до 15 места. Потом Giuffria гастролировала как разогревающий акт с группами Deep Purple и Foreigner, а затем провела уже собственный тур, по Японии.

Состав 
Настоящее время:
 Дэвид Глен Эйсли – вокал, клавишные (1983–1987, 2015), гитара (2015)
 Крейг Голди – гитара, бэк-вокал (1983–1985, 2015), бас-гитара (2015)
 Алан Криггер – ударные (1984–1987, 2015)
 Адам Эммонс – клавишные (2015)

В прошлом:
 Грегг Джуфрия – клавишные, бэк-вокал (1983–1987)
 Том Квинтон – ударные (1983–1984)
 Ленни Кордола – гитара (1985–1987)
 Рик Боццо – бас-гитара (1985–1986)
 Дэвид Сайкс – бас-гитара (1986–1987)
 Чак Райт – бас-гитара, бэк-вокал (1983–1985, 1987)
 Кен Мэри – ударные (1987)

Дискография

Альбомы 
Giuffria (1984, MCA Records)
Silk + Steel (1986, MCA Records)
Giuffria III (1987, не вышедший)

Примечания

Литература по теме

Ссылки 
 Giuffria на сайте AllMusic
 
 Giuffria - Call To The Heart (1984)

Глэм-метал-группы США
Музыкальные коллективы из Вашингтона
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1982 году
Хард-рок-группы США